Endress kan som auktorsförkortning betyda:

 Mary E. Endress
 Peter Karl Endress

Robotskapade auktorsförkortningar